— испанский художник.
 Тогорес, Мариано Рока де, маркиз де Молинс (; 1812—1889) — испанский писатель и политик, министр

Примечания